German Open 2010 steht für folgende Wettbewerbe:

 German Open 2010 (10-Ball)
 German Open 2010 (Badminton)